«Летний дождь» — ряд одноимённых названий событий и явлений.

Музыка 
 «Летний дождь» — песня Игоря Талькова (1989).
 «Летний дождь» — песня Леонида Агутина (1998).

Кино 
 «Летний дождь» — российский кинофильм (2002).
 «Летний дождь» — испанский фильм, режиссёром которого выступил Антонио Бандерас (2006)

Военные действия 
 Операция «Летние дожди» — военная операция армии обороны Израиля в секторе Газа (2006).